Az 1997–1998-as magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenhetedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 1999
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1997
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag